То́мас Фа́улер () — английские имя и фамилия. Известные носители:
  (1736—1801) — английский врач, использовавший мышьяк как лекарство.
  (1777—1843) — английский изобретатель.
 Фаулер, Томас (1832—1904) — английский философ, логик и богослов, педагог, академик.